«Live in London» — назва низки концертних альбомів:
 «Live in London» — концертний альбом «Deep Purple» (запис — 1974; реліз — 1982)
 «Live in London» — концертний відеоальбом «Judas Priest» (запис — 2001; реліз — 2002)
 «Live in London» — концертний альбом «Judas Priest» (запис — 2001; реліз — 2003)
 «Live in London» — концертний альбом Регіни Спектор (запис — 2009; реліз — 2010)